Колонија ла Унион има више значења:

 Колонија ла Унион (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Колонија ла Унион (Акулзинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија ла Унион (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику